Hugues l'Abbé est le nom de deux personnages historiques :
 Hugues l'Abbé (fils de Charlemagne) (802-844)
 Hugues l'Abbé (fils de Conrad), mort en 886